Sigala kan syfta på följande platser:

Estland 
Sigala (Estland), en by på Dagö.

Frankrike 

 Sigale, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,